Крини́чки () — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.